

Nom de famille 

 Acalus Lockwood Palmer (1820-1899), homme politique canadien
 Ada Palmer (née en 1981), écrivaine de science-fiction et historienne américaine
 Adele Palmer (1915-2008), costumière de cinéma américaine
 Adrian Palmer (4 baron Palmer, 1951-), aristocrate et propriétaire terrien en Écosse
 Al Palmer (1913-1971), journaliste et chroniqueur canadien
 Alexander Mitchell Palmer (1872-1936), homme politique américain
 Alice Freeman Palmer (1855-1902), universitaire américaine
 Amanda Palmer (née en 1976), musicienne punk américaine
 Arnold Palmer (1929-2016), joueur de golf américain
 Art Palmer, animateur américain
 Arthur Hunter Palmer (1819-1898), homme politique australien
 Barbara Palmer (1640-1709), maîtresse du roi Charles II d'Angleterre
 Bartlett Joshua Palmer (1881-1961), chiropraticien, fils de Daniel Palmer
 Bell Elliott Palmer (1873-1947), écrivaine américaine
 Ben Palmer, réalisateur de cinéma et télévision britannique
 Bertha Palmer (1849-1918), femme d'affaires et philanthrope américaine
 Betsy Palmer (1926-2015), actrice américaine
 Boris Palmer (né en 1972), politicien allemand, maire de Tübingen
 Bud Palmer (1921-2013), basketteur américain
  (1946-2004), musicien canadien du groupe Buffalo Springfield
 Carl Palmer (né en 1950), batteur du groupe de rock Emerson, Lake and Palmer
 Carlton Palmer (né en 1965), footballeur anglais
 Carson Palmer (né en 1979), joueur américain de football américain
 Charles Palmer-Buckle (né en 1950), archevêque ghanéen
 
 Cole Palmer (2002-), footballeur anglais ;
 Corliss Palmer (1899 - 1952), actrice américaine du cinéma muet
 Crawford Palmer (né en 1970), basketteur français, frère de Walter Palmer ;
 Dan Palmer (né en 1988), joueur Australien de rugby à XV
 Daniel David Palmer (1845-1913), précurseur de la chiropratique (1895), père de Bartlett Palmer
 
 Dee Palmer (1937-), claviériste et compositeur anglais ;
 Del Palmer (né en 1952), bassiste et ingénieur du son britannique
 Diana Palmer (1946-), romancière américaine ;
 Earl Palmer (1924-2008), batteur américain
 Eduardo González Pálmer (1934-2022), joueur mexicain de football
 
 Ernest Palmer (1885-1978), directeur de la photographie américain
 Eve Palmer (1916-1998), écrivaine sud-africaine
 Farah Palmer (née en 1972), joueuse néo-zélandaise de rugby à XV
 Felicity Palmer (née en 1944), soprano anglaise
 Gary Palmer (né en 1954), homme politique américain
 
 George Gidley Palmer (1830-†n/d), peintre et graveur, actif aux Indes anglaises
 George Palmer Putnam (1814-1872), éditeur américain
 Gregg Palmer (1927-2015), acteur américain
 Hank Palmer (né en 1985), athlète de sprint canadien
 Harry Palmer (1880-1955), réalisateur, scénariste, animateur et producteur américain ;
 Henry Spencer Palmer (1838-1893), ingénieur et [géomètre britannique
 Herbert James Palmer (1851-1939), homme politique canadien et premier ministre prince-édouardien
 Jared Palmer (né en 1971 ) joueur de tennis américain
 Jeff Palmer (né en 1975), acteur pornographique américain
 Jim Palmer (né en 1945), joueur de baseball américain
 Joel Palmer (1810-1881), homme politique américain
 
 Jolyon Palmer (né en 1991), pilote automobile britannique
 Jonathan Palmer (né en 1983), joueur américain de football américain
 Jonathan Palmer (né en 1956), pilote automobile britannique
 Joseph Benjamin Palmer (1825-1890), brigadier général de l'armée des État confédéré, maire de la ville de Murfreesboro de 1855 à 1859
 Karl-Erik Palmér (1929-2015), footballeur suédois
 Kasey Palmer (né en 1996), footballeur anglais
 Keke Palmer (née en 1993), chanteuse et actrice américaine
 Kirk Palmer (né en 1986), nageur australien
 Krysta Palmer (née en 1992), plongeuse américaine
 Kylie Palmer (née en 1990), nageuse australienne
 Lawrence Palmer (né en 1938), joueur de hockey sur glace américain
 Liam Palmer (né en 1991), footballeur écossais
 Lilli Palmer (1914-1986), actrice autrichienne
 Lillian Palmer, (1913-2001), athlète canadien
 Lovel Palmer (né en 1984), footballeur jamaïcain
 Maria Palmer (1917-1981), actrice américaine d'origine autrichienne
 Matt Palmer (né en 1979), joueur de baseball américain
 
 Miguel Palmer (1942-2021), acteur mexicain
 Mike De Palmer (1961-2021), joueur de tennis américain
 Monroe Palmer (né en 1938), homme politique britannique
 Nathaniel Palmer (1799-1877), navigateur, chasseur de baleine américain et codécouvreur de l'Antarctique
 Norman R. Palmer (1918-2013), monteur américain
 Pat Palmer (né en 1962), joueur canadien de rugby à XV
 Paul Palmer (né en 1974), nageur britannique
 Pénélope Palmer (née en 1965), actrice française
 Phil Palmer (né en 1952), guitariste anglais
 Potter Palmer (1826-1902), homme d'affaires et collectionneur d'art américain
 Ralph Palmer (12 baron Lucas ; 1951), pair héréditaire britannique.
 Renzo Palmer (1929-1988), acteur et animateur de télévision italien
 Retta Palmer (1883-1958), actrice américaine
 Richard Palmer-James (né en 1947), parolier et musicien britannique
 
 Robert Moffat Palmer (1915–2010), compositeur américain
 Robert Roswell Palmer (1909-2002), historien américain
 
 Ronald Poulton-Palmer (1889-1915), joueur anglais de rugby à XV
 
 Samuel Palmer (1805-1881), peintre et graveur britannique
 Sandrine Chiotti-Palmer (née en 1963), joueuse française de basket-ball
 Scott Palmer (né en 1977), joueur néo-zélandais de rugby à XV
 Shaun Palmer (né en 1968), spécialiste américain des sports extrêmes
 Shelly Palmer, compositeur de musique de film
 Stuart Palmer (1905-1968), scénariste et auteur américain de roman policier
 Tara Palmer-Tomkinson (née en 1971), animatrice de télévision américaine
 Teresa Palmer (née en 1986), actrice australienne
 Theodore Sherman Palmer (1868-1955), zoologiste américain
 Thomas Palmer (né en 1990), coureur cycliste australien
 Tim Palmer (1952-), physicien anglais
 Tim Palmer (1962-), producteur de musique britannique
 Tim Palmer, photographe américain
 Timothy Palmer (1751-1821), constructeur de ponts américain
 
 Tony Palmer (né en 1941), réalisateur britannique
 Tristan Palmer (né en 1962), chanteur jamaïcain de reggae
 Tyler Palmer (né en 1950), skieur alpin américain
 Violet Palmer (née en 1964), arbitre américaine de basket-ball
 
 Wendy Palmer-Daniel (née en 1974), joueuse de basket-ball américaine
 
 William Jackson Palmer (1836-1909), industriel et soldat américain
 Winthrop Palmer (1906-1970), joueur de hockey sur glace américain
 Zoie Palmer (née en 1977), actrice britannico-canadienne

Pseudonyme 

 Teddy Palmer  (1940-2014), chanteur allemand.

Nom d'origine 
 Jayne Mansfield se dénommait en réalité Vera Jayne Palmer.

Personnages de fiction 
 Harry Palmer, espion britannique créé par Len Deighton
 Jack Palmer, détective de bandes dessinées créé par René Pétillon
 Jimmy Palmer, présent dans la série NCIS : Enquêtes spéciales
 Laura Palmer, présente dans la série Twin Peaks
 Sherry Palmer, présente dans la série 24 heures chrono

Prénom 
 

Patronyme anglais
Éponyme d'une épithète spécifique